Zubr est un mot qui signifie bison d'Europe en russe et en bielorusse

Le nom Zubr peut faire référence à :

 Zubr, un mouvement d'activistes chrétiens et nationalistes biélorusses œuvrant contre le gouvernement d'Alexandre Loukachenko.
 Zubr, un aéroglisseur militaire russo-ukrainien.
 Zubr, une marque de bière polonaise des brasseries Dojlidy